Шарлеруа — місто в Бельгії.
 Шарлеруа (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста.
 Шарлеруа (баскетбольний клуб) — бельгійський баскетбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни